Fuscopannaria is een geslacht van korstmossen behorend tot de familie Pannariaceae. De typesoort is Fuscopannaria leucosticta, maar deze is later

Soorten 
Volgens Index Fungorum bevat het geslacht 51 soorten (peildatum december 2021):

Pannariaceae
Schimmelgeslacht